Adelsö kan syfta på:

 Adelsö socken – socken i Uppland
 Adelsö landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1865–1951
 Adelsö församling – en tidigare församling i Stockholms stift –2006
 Adelsö kyrka – en kyrkobyggnad
 Adelsö distrikt – ett distrikt i Ekerö kommun och Stockholms län
 Adelsö – en större ö i östra Mälaren och ett samhälle i Adelsö socken